Whalen ist der Familienname folgender Personen:

 Charles W. Whalen (1920–2011), US-amerikanischer Politiker
 Dianne Whalen (1951–2010), kanadische Politikerin
 Edmund J. Whalen (* 1958), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof in New York
 John Sibley Whalen (1868–1913), US-amerikanischer Politiker; von 1907 bis 1909 Secretary of State von New York
 Lindsay Whalen (* 1982), US-amerikanische Basketballspielerin
 Philip Whalen (1923–2002), US-amerikanischer Dichter
 Sean Whalen (* 1964), US-amerikanischer Schauspieler
 Thomas Michael Whalen III (1934–2002), US-amerikanischer Politiker
 Walter Whalen (1898–1966), US-amerikanischer Hochspringer

Siehe auch:

 Uelen